

Codici 
 MJY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mangunjaya (Indonesia)

Unità di misura 
 mJy – milliJansky